Carew er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 John Carew (født 1979) – norsk fodboldspiller
 John Edward Carew (1782-1868) – engelsk billedhugger
 Thomas Carew (1595-1640) – engelsk digter

Efternavne